Der Dreiband-Weltcup 1994/6 war das 2. UMB-Weltcupturnier im neunten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 30. November bis zum 4. Dezember 1994 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Dongen in der niederländischen Provinz Nordbrabant statt. Nach sechs BWA-Weltcup-Turnieren war es der erste UMB-Weltcup in den Niederlanden.

Geschichte 
Erstmals in der Weltcup-Geschichte konnte sich ein Portugiese in die Siegerliste eintragen. Jorge Theriaga siegte überlegen und spielte mit 1,409 auch den besten Generaldurchschnitt (GD). Zweiter wurde der Weltmeister Rini van Bracht aus den Niederlanden. Nach langer internationaler Turnierabwesenheit spielte der österreichische Ex-Europameister Johann Scherz wieder einmal ein Turnier mit. Er scheiterte erst mit 2:3 Sätzen im Viertelfinale am aktuellen Europameister John Tijssen, der am Ende Platz drei belegte.
  
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin gespielt. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 16 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf 3 Gewinnsätze à 15 Punkte im K.-o.-System gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
  Rini van Bracht (Weltmeister)
  John Tijssens (Europameister)

Nach Rangliste
  Koen Ceulemans
  Daniel Sánchez
  Christian Rudolph
  Leslie Menheer
  Egidio Vieira
  Maximo Aguirre
  Jorge Theriaga
  Raymond Steylaerts
  Lennart Blomdahl
  Paul Stroobants
  Andreas Efler
  Hans Laursen

Wildcardspieler (Ausrichter)
 2 Teilnehmer

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994 6
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in den Niederlanden
Dongen
Sportveranstaltung in Noord-Brabant